Nara est un village des Aurès en Algérie.
 Nara est une ville du Japon.
 Nara est également une ville du Mali.
 Nara est une station de ski située dans le canton du Tessin en Suisse.
 La Nara est une rivière de 158 km, affluent gauche de l'Oka et fait partie du bassin de la Volga en Russie.
 La période Nara est une période de l'histoire du Japon.
 le château de Nara est un fort des Dardanelles, en Turquie.
 le nara est une langue nilo-saharienne parlée en Érythrée.

 Shikamaru Nara est un personnage du manga Naruto.

 Nara est l'un des titres du premier album de E.S. Posthumus qui sert de thème à la série télévisée Cold Case.
 National Archives and Records Administration, les archives nationales américaines. Souvent cité dans cette même série Cold Case.
 Nara est le nom commun de Acanthosicyos horridus, un melon poussant dans des déserts tels que celui de Namibie.

 Nara Singde (1655-1685), un poète chinois d'origine mandchoue.
 Nara, un album de la chanteuse brésilienne Nara Leão.
 Nara dans l'hindouisme : le fils de Dharma et Ahiṃsā.

Homonymie de toponyme